María de Mecklemburgo-Strelitz (Neustrelitz, 8 de mayo de 1878 - Bonn, 14 de octubre de 1948) fue miembro de la Casa Gran Ducal de Mecklemburgo-Strelitz.

Juventud 
La duquesa María era la mayor de los cuatro hijos del gran duque Adolfo Federico V de Mecklemburgo-Strelitz (1848-1914) y su esposa, la princesa Isabel de Anhalt (1857-1933), hija del duque Federico I de Anhalt y la princesa Antonieta de Sajonia-Altenburgo. Sus abuelos paternos fueron el gran duque Federico Guillermo de Mecklemburgo-Strelitz y la princesa Augusta de Gran Bretaña e Irlanda.

Era la mayor de cuatro hermanos, tanto ella como su hermana Jutta fueron criadas por institutrices y tutores, su educación giró en torno al comportamiento perfecto y la representación social. Vieron poco a sus padres. 
 
Siendo joven, María quedó embarazada de un sirviente del palacio. El criado, un hombre casado llamado Federico Hecht, era el responsable de apagar las luces de gas en las habitaciones del palacio. Varios de los primos de María, incluido el futuro rey Jorge V del Reino Unido y el emperador Guillermo II de Alemania, dijeron que María debía haber sido "hipnotizada", mientras que la reina Victoria del Reino Unido pensó que había sido drogada. Para no airear el suceso, Hecht fue despedido del servicio con el cargo de robo; posteriormente, cuando emprendió una demanda contra la familia gran ducal se hicieron públicos los detalles de la historia, que llegó a la prensa amarilla de la época, manchando la reputación de la princesa y su familia.

La duquesa viajó a Inglaterra con su abuela para evitar un escándalo. En Londres dio a luz una hija en 1898, que sería criada bajo la protección de la abuela de María, la gran duquesa Augusta.

Primer matrimonio 

Poco después del nacimiento de su hija ilegítima, María se trasladó a Francia, donde conoció a Jorge Jametel (1859-1944), hijo de Ernesto Jametel, un banquero y fabricante médico. Su padre fue elevado a la nobleza en 1886 por el papa León XIII. El escándalo posiblemente motivo a la familia de María a casarla rápidamente. El 22 de junio de 1899, María y Jorge se casaron en una capilla católica en el Parque de Richmond, cerca de White Lodge, el hogar de su tía abuela, la duquesa de Teck. El mismo día hubo una segunda boda anglicana en la iglesia parroquial de Kew. Aunque el matrimonio era morganático, la pareja recibió una renta de 200,000 libras esterlinas anuales. En los primeros años de su matrimonio, vivían entre Londres y Saint-Germain-en-Laye, Isla de Francia. Tuvieron dos hijos: 
 Jorge Federico (1904-1982), conde Jametel, casado en 1948 con Lisa Barbet.
 María Augusta (May) (1905-1969), condesa Jametel, casada en 1928 con Carlos von Barton gen. von Stedman.

El matrimonio fue desafortunado y la pareja vivió por separado desde 1906. A Jorge se le relacionó con varias mujeres, siendo la más afamada la relación amorosa que mantuvo con la también casada infanta Eulalia, hija de Isabel II. En enero de 1908, cuando el romance su hizo público, María solicitó el divorcio. Cuando el asunto llegó a los tribunales, se desveló nuevamente el escandaloso pasado de María, como madre soltera del hijo de un criado, usándose en su contra. Como resultado, la familia de María sufrió mucho cuando sus secretos familiares se hicieron públicos. En agosto del mismo año, el hermano menor de María, Carlos Borwin, de diecinueve años, se sintió motivado para desafiar a su cuñado a un duelo, supuestamente en defensa del honor de María, resultando herido de muerte. El 31 de diciembre de 1908, el matrimonio se divorció. Habiendo perdido su fortuna debido al divorcio, su padre le otorgó a su hija el título de condesa de Nemerow. Junto con su hija (su hijo se quedó con el padre), vivió en Neustrelitz y más tarde en la Villa zur Lippe en Blasewitz, una villa suburbana cerca de Dresde, que fue construida para ella (y solo más tarde llamada Villa).

Segundo matrimonio 
El 11 de agosto de 1914, María se casó en Neustrelitz con el príncipe Julio Ernesto de Lippe (1873-1952), tercer hijo del conde Ernesto II de Lippe-Biesterfeld, hermano de Leopoldo IV, príncipe de Lippe y tío del príncipe Bernardo de los Países Bajos. Ellos estuvieron en 1937 entre los invitados a la boda de la entonces princesa Juliana de los Países Bajos con el Príncipe Bernardo donde su hija Isabel, fue una de las damas de honor.       

Después de su matrimonio que fue feliz, María y Julio vivieron en Blasewitz y luego se mudaron al Palacio Lippe en Oberkassel, cerca de Bonn. Tuvieron dos hijos:

 Princesa Isabel de Lippe (23 de enero de 1916 - 16 de mayo de 2013); se casó con el príncipe Ernesto Augusto de Solms-Braunfels.
 Príncipe Ernesto Augusto de Lippe (1 de abril de 1917 - 15 de junio de 1990); reclamante a la jefatura de la casa de Lippe.

Muerte 
La princesa María murió como resultado de una neumonía cuando estaba en tratamiento en Oberkassel. Fue enterrada en el mausoleo de la familia Lippe en la Abadía de Heisterbach. Su esposo que murió cuatro años después, fue enterrado a su lado.

Ancestros

Referencias 

Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Strelitz
Princesas no reinantes de Lippe por matrimonio